Дюпра () — французская фамилия. Известные носители:

 Дюпра, Антуан (1463—1535) — французский воспитатель, канцлер и кардинал при Франциске I.
 Дюпра, Гийом Леонсе (1872—1956) — французский и швейцарский врач, издатель, педагог, психолог, социолог и философ.
 Дюпра, Паскаль (1815—1885) — французский политический деятель и дипломат.